En la tabla que se detalla a continuación, se presenta la posición en el medallero de cada país en cada una de las ediciones de los Juegos Centoamericanos y del Caribe. Los números de las posiciones en el país de la cuestión participó; los números de la posición subrayada indican que fue el país anfitrión. Si una casilla aparece en dorado, plateado, marrón o azul significa que ocupó la primera, segunda, tercera y cuarta posición, respectivamente. Las casillas con "X", significa que el país participó en esa edición, pero no consiguió ninguna medalla.

Juegos Centroamericanos y del Caribe